Leubsdorf – comune della Sassonia
 Leubsdorf – comune della Renania-Palatinato